|-
|(125001)||2001 TG154|| align=right|15,8|| align=right|2,424|| align=right|0,103|| align=right|6,77|| align=right|3,774||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125002)||2001 TJ154|| align=right|15,2|| align=right|2,437|| align=right|0,137|| align=right|6,74|| align=right|3,803||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125003)||2001 TV154|| align=right|15,7|| align=right|2,435|| align=right|0,093|| align=right|7,71|| align=right|3,800||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125004)||2001 TQ155|| align=right|17,0|| align=right|2,292|| align=right|0,088|| align=right|4,85|| align=right|3,470||MBA||14. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(125005)||2001 TO157|| align=right|16,7|| align=right|2,315|| align=right|0,087|| align=right|2,42|| align=right|3,522||MBA||14. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(125006)||2001 TK159|| align=right|16,6|| align=right|2,450|| align=right|0,166|| align=right|2,17|| align=right|3,834||MBA||11. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125007)||2001 TN159|| align=right|16,1|| align=right|2,366|| align=right|0,143|| align=right|4,78|| align=right|3,639||MBA||11. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125008)||2001 TJ162|| align=right|16,3|| align=right|2,300|| align=right|0,079|| align=right|1,75|| align=right|3,487||MBA||11. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125009)||2001 TX164|| align=right|16,7|| align=right|2,166|| align=right|0,166|| align=right|6,63|| align=right|3,186||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125010)||2001 TD166|| align=right|15,8|| align=right|2,413|| align=right|0,104|| align=right|4,87|| align=right|3,748||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125011)||2001 TE168|| align=right|16,1|| align=right|2,277|| align=right|0,061|| align=right|6,00|| align=right|3,436||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125012)||2001 TQ168|| align=right|15,6|| align=right|2,410|| align=right|0,242|| align=right|9,50|| align=right|3,741||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125013)||2001 TL170|| align=right|16,2|| align=right|2,230|| align=right|0,147|| align=right|6,83|| align=right|3,329||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125014)||2001 TA173|| align=right|15,6|| align=right|2,581|| align=right|0,147|| align=right|3,56|| align=right|4,145||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125015)||2001 TF174|| align=right|16,2|| align=right|2,330|| align=right|0,101|| align=right|5,67|| align=right|3,555||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125016)||2001 TJ174|| align=right|16,6|| align=right|2,413|| align=right|0,042|| align=right|6,58|| align=right|3,747||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125017)||2001 TM174|| align=right|16,5|| align=right|2,226|| align=right|0,106|| align=right|3,78|| align=right|3,320||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125018)||2001 TY177|| align=right|17,2|| align=right|2,246|| align=right|0,086|| align=right|2,58|| align=right|3,365||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125019)||2001 TW179|| align=right|16,7|| align=right|2,318|| align=right|0,106|| align=right|2,48|| align=right|3,528||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125020)||2001 TC181|| align=right|16,6|| align=right|2,284|| align=right|0,039|| align=right|7,49|| align=right|3,450||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125021)||2001 TH183|| align=right|16,5|| align=right|2,193|| align=right|0,122|| align=right|5,98|| align=right|3,248||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125022)||2001 TL184|| align=right|16,0|| align=right|2,363|| align=right|0,101|| align=right|3,74|| align=right|3,632||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125023)||2001 TB188|| align=right|16,2|| align=right|2,455|| align=right|0,113|| align=right|3,16|| align=right|3,847||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125024)||2001 TJ188|| align=right|16,2|| align=right|2,356|| align=right|0,113|| align=right|2,39|| align=right|3,616||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125025)||2001 TM188|| align=right|15,6|| align=right|2,249|| align=right|0,118|| align=right|4,61|| align=right|3,372||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125026)||2001 TZ188|| align=right|15,8|| align=right|2,235|| align=right|0,070|| align=right|7,81|| align=right|3,341||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125027)||2001 TL189|| align=right|15,5|| align=right|2,523|| align=right|0,061|| align=right|5,78|| align=right|4,008||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125028)||2001 TM189|| align=right|15,5|| align=right|2,420|| align=right|0,135|| align=right|5,21|| align=right|3,763||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125029)||2001 TF191|| align=right|15,5|| align=right|2,236|| align=right|0,105|| align=right|2,66|| align=right|3,342||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125030)||2001 TT191|| align=right|16,3|| align=right|2,304|| align=right|0,131|| align=right|3,36|| align=right|3,497||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125031)||2001 TV191|| align=right|15,2|| align=right|2,281|| align=right|0,138|| align=right|6,21|| align=right|3,445||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125032)||2001 TE192|| align=right|16,3|| align=right|2,233|| align=right|0,156|| align=right|5,13|| align=right|3,337||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125033)||2001 TP192|| align=right|15,3|| align=right|2,281|| align=right|0,112|| align=right|4,64|| align=right|3,443||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125034)||2001 TE193|| align=right|15,0|| align=right|2,266|| align=right|0,096|| align=right|7,62|| align=right|3,410||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125035)||2001 TH194|| align=right|15,7|| align=right|2,196|| align=right|0,220|| align=right|5,09|| align=right|3,255||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125036)||2001 TL194|| align=right|17,0|| align=right|2,627|| align=right|0,145|| align=right|5,61|| align=right|4,257||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125037)||2001 TL198|| align=right|15,7|| align=right|2,353|| align=right|0,125|| align=right|6,17|| align=right|3,609||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125038)||2001 TW199|| align=right|15,5|| align=right|2,360|| align=right|0,110|| align=right|7,13|| align=right|3,626||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125039)||2001 TX200|| align=right|15,8|| align=right|2,468|| align=right|0,121|| align=right|12,00|| align=right|3,876||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125040)||2001 TG201|| align=right|15,7|| align=right|2,393|| align=right|0,178|| align=right|8,30|| align=right|3,701||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125041)||2001 TD203|| align=right|16,6|| align=right|2,259|| align=right|0,149|| align=right|6,67|| align=right|3,396||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125042)||2001 TU204|| align=right|15,9|| align=right|2,413|| align=right|0,231|| align=right|13,80|| align=right|3,748||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125043)||2001 TE206|| align=right|16,8|| align=right|2,245|| align=right|0,181|| align=right|2,38|| align=right|3,364||MBA||11. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125044)||2001 TO208|| align=right|16,8|| align=right|2,450|| align=right|0,168|| align=right|1,87|| align=right|3,833||MBA||11. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125045)||2001 TK211|| align=right|11,8|| align=right|5,249|| align=right|0,014|| align=right|23,52|| align=right|12,03||JUT||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125046)||2001 TO212|| align=right|16,0|| align=right|2,311|| align=right|0,061|| align=right|6,55|| align=right|3,513||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125047)||2001 TB214|| align=right|16,9|| align=right|2,257|| align=right|0,156|| align=right|4,57|| align=right|3,389||MBA||13. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(125048)||2001 TW215|| align=right|12,3|| align=right|5,273|| align=right|0,074|| align=right|17,06|| align=right|12,11||JUT||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125049)||2001 TZ217|| align=right|17,0|| align=right|2,596|| align=right|0,107|| align=right|2,81|| align=right|4,182||MBA||14. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(125050)||2001 TN218|| align=right|17,0|| align=right|2,234|| align=right|0,107|| align=right|5,16|| align=right|3,339||MBA||14. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(125051)||2001 TK219|| align=right|15,5|| align=right|2,409|| align=right|0,137|| align=right|5,74|| align=right|3,737||MBA||14. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(125052)||2001 TG220|| align=right|16,1|| align=right|2,294|| align=right|0,104|| align=right|4,98|| align=right|3,475||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125053)||2001 TG221|| align=right|16,5|| align=right|2,257|| align=right|0,204|| align=right|5,31|| align=right|3,390||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125054)||2001 TN226|| align=right|16,4|| align=right|2,363|| align=right|0,125|| align=right|3,43|| align=right|3,631||MBA||14. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(125055)||2001 TF227|| align=right|16,1|| align=right|2,366|| align=right|0,226|| align=right|13,18|| align=right|3,639||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125056)||2001 TF228|| align=right|16,0|| align=right|2,448|| align=right|0,188|| align=right|8,96|| align=right|3,830||MBA||15. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(125057)||2001 TP229|| align=right|16,5|| align=right|2,181|| align=right|0,236|| align=right|6,07|| align=right|3,219||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125058)||2001 TF231|| align=right|15,8|| align=right|2,379|| align=right|0,065|| align=right|8,54|| align=right|3,669||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125059)||2001 TB233|| align=right|12,4|| align=right|5,218|| align=right|0,056|| align=right|9,99|| align=right|11,92||JUT||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125060)||2001 TT233|| align=right|16,2|| align=right|2,390|| align=right|0,095|| align=right|3,07|| align=right|3,695||MBA||15. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(125061)||2001 TU233|| align=right|16,7|| align=right|2,226|| align=right|0,097|| align=right|2,54|| align=right|3,321||MBA||15. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(125062)||2001 TG234|| align=right|12,4|| align=right|5,207|| align=right|0,085|| align=right|15,72|| align=right|11,89||JUT||15. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(125063)||2001 TZ234|| align=right|16,5|| align=right|2,457|| align=right|0,173|| align=right|12,77|| align=right|3,850||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125064)||2001 TK236|| align=right|15,3|| align=right|2,682|| align=right|0,126|| align=right|10,29|| align=right|4,391||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125065)||2001 TE237|| align=right|16,5|| align=right|2,366|| align=right|0,129|| align=right|7,01|| align=right|3,638||MBA||8. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125066)||2001 TF237|| align=right|15,7|| align=right|2,308|| align=right|0,088|| align=right|5,23|| align=right|3,506||MBA||8. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125067)||2001 TC238|| align=right|15,6|| align=right|2,335|| align=right|0,045|| align=right|7,42|| align=right|3,567||MBA||14. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(125068)||2001 TR240|| align=right|15,8|| align=right|2,402|| align=right|0,044|| align=right|6,09|| align=right|3,721||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125069)||2001 TA241|| align=right|15,6|| align=right|2,436|| align=right|0,130|| align=right|6,68|| align=right|3,801||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125070)||2001 TR241|| align=right|16,0|| align=right|2,777|| align=right|0,025|| align=right|1,22|| align=right|4,628||MBA||13. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(125071)||2001 TX242|| align=right|16,3|| align=right|2,306|| align=right|0,069|| align=right|4,83|| align=right|3,502||MBA||8. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125072)||2001 UG|| align=right|15,6|| align=right|2,202|| align=right|0,351|| align=right|7,06|| align=right|3,267||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125073)||2001 UZ|| align=right|16,7|| align=right|2,114|| align=right|0,181|| align=right|3,02|| align=right|3,074||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125074)||2001 UF3|| align=right|16,3|| align=right|2,441|| align=right|0,192|| align=right|3,64|| align=right|3,812||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125075)||2001 UU5|| align=right|16,1|| align=right|2,390|| align=right|0,228|| align=right|5,40|| align=right|3,695||MBA||21. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(125076)||2001 UD6|| align=right|16,0|| align=right|2,336|| align=right|0,146|| align=right|8,14|| align=right|3,571||MBA||19. října 2001||Vicques||M. Ory
|-
|(125077)||2001 UE7|| align=right|16,5|| align=right|2,380|| align=right|0,181|| align=right|4,99|| align=right|3,672||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125078)||2001 UK7|| align=right|16,7|| align=right|2,274|| align=right|0,088|| align=right|7,67|| align=right|3,428||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125079)||2001 UY8|| align=right|16,6|| align=right|2,271|| align=right|0,139|| align=right|8,76|| align=right|3,421||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125080)||2001 UA9|| align=right|15,2|| align=right|2,752|| align=right|0,054|| align=right|4,45|| align=right|4,564||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125081)||2001 UE9|| align=right|15,6|| align=right|2,381|| align=right|0,068|| align=right|7,15|| align=right|3,672||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125082)||2001 UZ10|| align=right|15,7|| align=right|2,572|| align=right|0,116|| align=right|9,82|| align=right|4,124||MBA||22. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(125083)||2001 UM12|| align=right|17,2|| align=right|2,459|| align=right|0,192|| align=right|1,89|| align=right|3,855||MBA||24. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(125084)||2001 US12|| align=right|16,7|| align=right|2,342|| align=right|0,198|| align=right|5,01|| align=right|3,584||MBA||24. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(125085)||2001 UG13|| align=right|15,9|| align=right|2,662|| align=right|0,298|| align=right|4,04|| align=right|4,342||MBA||24. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(125086)||2001 UJ15|| align=right|15,2|| align=right|2,542|| align=right|0,313|| align=right|16,52|| align=right|4,052||MBA||24. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(125087)||2001 UD16|| align=right|16,0|| align=right|2,369|| align=right|0,161|| align=right|4,79|| align=right|3,645||MBA||25. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(125088)||2001 UR20|| align=right|16,1|| align=right|2,358|| align=right|0,104|| align=right|5,54|| align=right|3,621||MBA||17. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125089)||2001 UB24|| align=right|16,4|| align=right|2,288|| align=right|0,151|| align=right|6,15|| align=right|3,460||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125090)||2001 UO24|| align=right|15,6|| align=right|2,390|| align=right|0,011|| align=right|8,75|| align=right|3,695||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125091)||2001 UX24|| align=right|15,6|| align=right|2,315|| align=right|0,126|| align=right|6,58|| align=right|3,521||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125092)||2001 UF25|| align=right|15,8|| align=right|2,385|| align=right|0,099|| align=right|5,83|| align=right|3,683||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125093)||2001 UB26|| align=right|15,8|| align=right|2,308|| align=right|0,169|| align=right|6,50|| align=right|3,505||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125094)||2001 UF26|| align=right|16,1|| align=right|2,192|| align=right|0,173|| align=right|3,42|| align=right|3,244||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125095)||2001 UF30|| align=right|16,3|| align=right|2,406|| align=right|0,117|| align=right|6,08|| align=right|3,731||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125096)||2001 UQ30|| align=right|16,3|| align=right|2,517|| align=right|0,144|| align=right|7,22|| align=right|3,992||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125097)||2001 UW30|| align=right|16,6|| align=right|2,278|| align=right|0,173|| align=right|7,72|| align=right|3,438||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125098)||2001 UT32|| align=right|16,7|| align=right|2,286|| align=right|0,119|| align=right|7,06|| align=right|3,456||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125099)||2001 UM33|| align=right|17,0|| align=right|2,311|| align=right|0,121|| align=right|6,10|| align=right|3,513||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125100)||2001 UA34|| align=right|16,1|| align=right|2,275|| align=right|0,114|| align=right|8,26|| align=right|3,431||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125101)||2001 UM34|| align=right|16,5|| align=right|2,286|| align=right|0,142|| align=right|5,96|| align=right|3,456||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125102)||2001 UH35|| align=right|15,6|| align=right|2,312|| align=right|0,079|| align=right|11,15|| align=right|3,514||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125103)||2001 UU35|| align=right|15,4|| align=right|2,529|| align=right|0,213|| align=right|15,17|| align=right|4,022||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125104)||2001 UR37|| align=right|16,3|| align=right|2,390|| align=right|0,092|| align=right|5,46|| align=right|3,693||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125105)||2001 UZ37|| align=right|15,4|| align=right|2,680|| align=right|0,103|| align=right|2,71|| align=right|4,387||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125106)||2001 UR39|| align=right|12,9|| align=right|5,286|| align=right|0,105|| align=right|4,30|| align=right|12,16||JUT||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125107)||2001 UH40|| align=right|16,4|| align=right|2,370|| align=right|0,200|| align=right|2,41|| align=right|3,649||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125108)||2001 UL41|| align=right|16,1|| align=right|2,379|| align=right|0,132|| align=right|2,34|| align=right|3,669||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125109)||2001 UF42|| align=right|16,0|| align=right|2,409|| align=right|0,183|| align=right|3,50|| align=right|3,738||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125110)||2001 UP43|| align=right|16,6|| align=right|2,271|| align=right|0,050|| align=right|6,30|| align=right|3,422||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125111)||2001 UD44|| align=right|16,1|| align=right|2,375|| align=right|0,218|| align=right|6,47|| align=right|3,659||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125112)||2001 UU44|| align=right|17,0|| align=right|2,257|| align=right|0,164|| align=right|3,01|| align=right|3,390||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125113)||2001 UF45|| align=right|16,0|| align=right|2,512|| align=right|0,004|| align=right|4,56|| align=right|3,982||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125114)||2001 UN46|| align=right|15,9|| align=right|2,381|| align=right|0,100|| align=right|7,26|| align=right|3,673||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125115)||2001 UM49|| align=right|15,1|| align=right|2,352|| align=right|0,116|| align=right|6,80|| align=right|3,607||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125116)||2001 UO49|| align=right|16,1|| align=right|2,322|| align=right|0,070|| align=right|8,39|| align=right|3,537||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125117)||2001 UN50|| align=right|15,6|| align=right|2,624|| align=right|0,079|| align=right|13,81|| align=right|4,250||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125118)||2001 UR50|| align=right|16,7|| align=right|2,347|| align=right|0,254|| align=right|4,32|| align=right|3,595||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125119)||2001 UV50|| align=right|16,7|| align=right|2,295|| align=right|0,176|| align=right|5,41|| align=right|3,475||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125120)||2001 UY50|| align=right|15,6|| align=right|2,363|| align=right|0,183|| align=right|10,93|| align=right|3,632||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125121)||2001 UG51|| align=right|14,8|| align=right|2,443|| align=right|0,185|| align=right|14,42|| align=right|3,818||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125122)||2001 UJ51|| align=right|16,0|| align=right|2,385|| align=right|0,155|| align=right|14,78|| align=right|3,684||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125123)||2001 UW51|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,148|| align=right|13,98|| align=right|3,708||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125124)||2001 US53|| align=right|17,2|| align=right|2,431|| align=right|0,224|| align=right|2,51|| align=right|3,789||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125125)||2001 UV53|| align=right|15,7|| align=right|2,285|| align=right|0,094|| align=right|8,98|| align=right|3,454||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125126)||2001 UB54|| align=right|15,6|| align=right|2,416|| align=right|0,293|| align=right|6,85|| align=right|3,755||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125127)||2001 UH55|| align=right|17,5|| align=right|2,388|| align=right|0,157|| align=right|0,62|| align=right|3,689||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125128)||2001 UY55|| align=right|16,2|| align=right|2,286|| align=right|0,103|| align=right|5,73|| align=right|3,455||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125129)||2001 UM56|| align=right|16,8|| align=right|2,350|| align=right|0,195|| align=right|1,66|| align=right|3,603||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125130)||2001 UO56|| align=right|14,1|| align=right|4,005|| align=right|0,185|| align=right|6,52|| align=right|8,014||HLD||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125131)||2001 UU57|| align=right|16,8|| align=right|2,179|| align=right|0,076|| align=right|4,36|| align=right|3,217||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125132)||2001 UF58|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,061|| align=right|6,23|| align=right|3,699||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125133)||2001 UB60|| align=right|16,2|| align=right|2,287|| align=right|0,101|| align=right|6,41|| align=right|3,458||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125134)||2001 UP60|| align=right|16,4|| align=right|2,415|| align=right|0,061|| align=right|5,84|| align=right|3,752||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125135)||2001 UB61|| align=right|16,3|| align=right|2,383|| align=right|0,140|| align=right|1,36|| align=right|3,677||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125136)||2001 UY61|| align=right|15,3|| align=right|2,638|| align=right|0,203|| align=right|13,56|| align=right|4,283||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125137)||2001 UJ62|| align=right|17,1|| align=right|2,324|| align=right|0,170|| align=right|1,73|| align=right|3,541||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125138)||2001 UC63|| align=right|16,0|| align=right|2,422|| align=right|0,173|| align=right|1,08|| align=right|3,769||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125139)||2001 UD63|| align=right|15,7|| align=right|2,472|| align=right|0,060|| align=right|2,99|| align=right|3,887||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125140)||2001 UG63|| align=right|16,3|| align=right|2,396|| align=right|0,168|| align=right|1,95|| align=right|3,707||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125141)||2001 UW63|| align=right|17,4|| align=right|2,352|| align=right|0,235|| align=right|1,09|| align=right|3,608||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125142)||2001 UF64|| align=right|15,8|| align=right|2,310|| align=right|0,062|| align=right|6,44|| align=right|3,510||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125143)||2001 UG66|| align=right|15,6|| align=right|2,430|| align=right|0,062|| align=right|6,57|| align=right|3,787||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125144)||2001 UT66|| align=right|15,3|| align=right|2,481|| align=right|0,130|| align=right|5,83|| align=right|3,906||MBA||19. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125145)||2001 UE76|| align=right|16,0|| align=right|2,393|| align=right|0,190|| align=right|4,11|| align=right|3,700||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125146)||2001 UU79|| align=right|16,2|| align=right|2,526|| align=right|0,126|| align=right|3,92|| align=right|4,015||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125147)||2001 UK81|| align=right|16,5|| align=right|2,269|| align=right|0,040|| align=right|3,24|| align=right|3,418||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125148)||2001 UR81|| align=right|16,1|| align=right|2,351|| align=right|0,079|| align=right|6,96|| align=right|3,605||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125149)||2001 UU81|| align=right|16,7|| align=right|2,190|| align=right|0,132|| align=right|1,76|| align=right|3,241||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125150)||2001 UZ81|| align=right|16,2|| align=right|2,271|| align=right|0,105|| align=right|6,46|| align=right|3,423||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125151)||2001 UB82|| align=right|17,6|| align=right|2,464|| align=right|0,161|| align=right|1,42|| align=right|3,866||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125152)||2001 UO83|| align=right|16,8|| align=right|2,299|| align=right|0,139|| align=right|4,85|| align=right|3,485||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125153)||2001 UZ83|| align=right|15,7|| align=right|2,350|| align=right|0,120|| align=right|2,46|| align=right|3,602||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125154)||2001 UK84|| align=right|15,3|| align=right|2,413|| align=right|0,075|| align=right|5,70|| align=right|3,748||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125155)||2001 UH87|| align=right|16,7|| align=right|2,272|| align=right|0,108|| align=right|1,58|| align=right|3,423||MBA||18. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(125156)||2001 UV88|| align=right|16,7|| align=right|2,211|| align=right|0,081|| align=right|4,87|| align=right|3,288||MBA||16. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125157)||2001 UP90|| align=right|16,9|| align=right|2,407|| align=right|0,138|| align=right|2,02|| align=right|3,734||MBA||21. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(125158)||2001 UY91|| align=right|16,1|| align=right|2,258|| align=right|0,156|| align=right|6,08|| align=right|3,393||MBA||18. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125159)||2001 UV93|| align=right|12,1|| align=right|5,215|| align=right|0,065|| align=right|15,35|| align=right|11,91||JUT||19. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(125160)||2001 UZ93|| align=right|16,1|| align=right|2,422|| align=right|0,238|| align=right|9,85|| align=right|3,769||MBA||19. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(125161)||2001 UC95|| align=right|16,4|| align=right|2,448|| align=right|0,158|| align=right|1,97|| align=right|3,830||MBA||19. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125162)||2001 UD95|| align=right|17,0|| align=right|2,167|| align=right|0,172|| align=right|3,97|| align=right|3,190||MBA||19. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125163)||2001 UG95|| align=right|16,3|| align=right|2,316|| align=right|0,066|| align=right|7,36|| align=right|3,523||MBA||19. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125164)||2001 UW95|| align=right|16,9|| align=right|2,324|| align=right|0,106|| align=right|6,16|| align=right|3,543||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125165)||2001 UU96|| align=right|17,0|| align=right|2,306|| align=right|0,151|| align=right|1,99|| align=right|3,500||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125166)||2001 UL98|| align=right|16,7|| align=right|2,127|| align=right|0,089|| align=right|3,11|| align=right|3,102||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125167)||2001 UP102|| align=right|16,0|| align=right|2,388|| align=right|0,127|| align=right|2,14|| align=right|3,689||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125168)||2001 UY104|| align=right|16,6|| align=right|2,623|| align=right|0,058|| align=right|1,92|| align=right|4,248||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125169)||2001 UQ105|| align=right|15,9|| align=right|2,352|| align=right|0,180|| align=right|5,64|| align=right|3,608||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125170)||2001 UV105|| align=right|16,7|| align=right|2,252|| align=right|0,096|| align=right|6,57|| align=right|3,380||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125171)||2001 UZ106|| align=right|16,1|| align=right|2,265|| align=right|0,085|| align=right|5,30|| align=right|3,409||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125172)||2001 UW107|| align=right|16,7|| align=right|2,283|| align=right|0,092|| align=right|2,76|| align=right|3,449||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125173)||2001 UA108|| align=right|16,6|| align=right|2,247|| align=right|0,085|| align=right|4,62|| align=right|3,367||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125174)||2001 UF109|| align=right|16,1|| align=right|2,266|| align=right|0,064|| align=right|7,49|| align=right|3,410||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125175)||2001 UL109|| align=right|15,0|| align=right|2,636|| align=right|0,082|| align=right|2,19|| align=right|4,280||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125176)||2001 UP109|| align=right|16,3|| align=right|2,324|| align=right|0,235|| align=right|3,93|| align=right|3,542||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125177)||2001 UE110|| align=right|16,9|| align=right|2,363|| align=right|0,042|| align=right|0,47|| align=right|3,631||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125178)||2001 UG113|| align=right|16,5|| align=right|2,269|| align=right|0,045|| align=right|1,07|| align=right|3,417||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125179)||2001 UM114|| align=right|15,7|| align=right|2,393|| align=right|0,095|| align=right|4,22|| align=right|3,700||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125180)||2001 UY115|| align=right|16,1|| align=right|2,769|| align=right|0,221|| align=right|2,66|| align=right|4,606||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125181)||2001 UW116|| align=right|16,3|| align=right|2,275|| align=right|0,058|| align=right|9,10|| align=right|3,432||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125182)||2001 UX116|| align=right|17,4|| align=right|2,303|| align=right|0,131|| align=right|2,57|| align=right|3,494||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125183)||2001 UA117|| align=right|15,9|| align=right|2,191|| align=right|0,123|| align=right|3,99|| align=right|3,242||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125184)||2001 US117|| align=right|15,0|| align=right|2,545|| align=right|0,172|| align=right|6,07|| align=right|4,060||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125185)||2001 UE118|| align=right|16,5|| align=right|2,327|| align=right|0,079|| align=right|6,59|| align=right|3,549||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125186)||2001 UH118|| align=right|16,3|| align=right|2,380|| align=right|0,126|| align=right|1,80|| align=right|3,671||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125187)||2001 UQ119|| align=right|17,0|| align=right|2,394|| align=right|0,241|| align=right|1,38|| align=right|3,703||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125188)||2001 UF120|| align=right|17,1|| align=right|2,233|| align=right|0,019|| align=right|2,52|| align=right|3,336||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125189)||2001 UH121|| align=right|16,0|| align=right|2,247|| align=right|0,035|| align=right|5,76|| align=right|3,367||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125190)||2001 UP121|| align=right|15,9|| align=right|2,281|| align=right|0,086|| align=right|6,89|| align=right|3,444||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125191)||2001 UU121|| align=right|16,5|| align=right|2,268|| align=right|0,131|| align=right|3,31|| align=right|3,414||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125192)||2001 UR122|| align=right|16,2|| align=right|2,209|| align=right|0,068|| align=right|6,78|| align=right|3,283||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125193)||2001 UB123|| align=right|15,8|| align=right|2,381|| align=right|0,198|| align=right|0,52|| align=right|3,673||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125194)||2001 UF123|| align=right|15,1|| align=right|2,621|| align=right|0,174|| align=right|10,96|| align=right|4,244||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125195)||2001 UA127|| align=right|15,7|| align=right|2,516|| align=right|0,125|| align=right|6,26|| align=right|3,989||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125196)||2001 UC127|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,141|| align=right|5,72|| align=right|3,764||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125197)||2001 UG127|| align=right|16,2|| align=right|2,301|| align=right|0,094|| align=right|11,72|| align=right|3,491||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125198)||2001 UV135|| align=right|15,1|| align=right|2,645|| align=right|0,202|| align=right|11,28|| align=right|4,301||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125199)||2001 UG136|| align=right|15,4|| align=right|2,463|| align=right|0,065|| align=right|6,86|| align=right|3,864||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125200)||2001 UY138|| align=right|16,6|| align=right|2,369|| align=right|0,060|| align=right|1,55|| align=right|3,645||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125201)||2001 UP140|| align=right|16,4|| align=right|2,272|| align=right|0,039|| align=right|1,82|| align=right|3,424||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125202)||2001 US140|| align=right|17,1|| align=right|2,245|| align=right|0,062|| align=right|4,65|| align=right|3,364||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125203)||2001 UY140|| align=right|16,1|| align=right|2,302|| align=right|0,093|| align=right|4,43|| align=right|3,492||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125204)||2001 UE144|| align=right|16,0|| align=right|2,574|| align=right|0,099|| align=right|8,53|| align=right|4,129||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125205)||2001 UW145|| align=right|16,7|| align=right|2,445|| align=right|0,186|| align=right|2,02|| align=right|3,823||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125206)||2001 UQ148|| align=right|16,2|| align=right|2,246|| align=right|0,108|| align=right|6,22|| align=right|3,365||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125207)||2001 UB149|| align=right|15,8|| align=right|2,315|| align=right|0,110|| align=right|4,33|| align=right|3,522||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125208)||2001 UD149|| align=right|16,6|| align=right|2,369|| align=right|0,182|| align=right|3,12|| align=right|3,645||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125209)||2001 UH149|| align=right|15,4|| align=right|2,391|| align=right|0,176|| align=right|5,59|| align=right|3,698||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125210)||2001 UQ149|| align=right|17,1|| align=right|2,389|| align=right|0,210|| align=right|2,73|| align=right|3,692||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125211)||2001 US149|| align=right|15,9|| align=right|2,546|| align=right|0,042|| align=right|2,56|| align=right|4,063||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125212)||2001 UE150|| align=right|15,5|| align=right|2,569|| align=right|0,008|| align=right|2,61|| align=right|4,118||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125213)||2001 UO150|| align=right|16,6|| align=right|2,375|| align=right|0,158|| align=right|1,82|| align=right|3,660||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125214)||2001 UY150|| align=right|15,6|| align=right|2,576|| align=right|0,085|| align=right|14,33|| align=right|4,134||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125215)||2001 UY151|| align=right|15,8|| align=right|2,637|| align=right|0,107|| align=right|2,88|| align=right|4,281||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125216)||2001 UB152|| align=right|15,8|| align=right|2,524|| align=right|0,179|| align=right|5,09|| align=right|4,010||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125217)||2001 UW152|| align=right|16,5|| align=right|2,328|| align=right|0,088|| align=right|2,41|| align=right|3,552||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125218)||2001 US153|| align=right|16,2|| align=right|2,369|| align=right|0,191|| align=right|2,31|| align=right|3,646||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125219)||2001 UZ153|| align=right|15,5|| align=right|2,316|| align=right|0,113|| align=right|7,41|| align=right|3,523||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125220)||2001 UL154|| align=right|15,8|| align=right|2,333|| align=right|0,055|| align=right|7,07|| align=right|3,562||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125221)||2001 UR156|| align=right|15,6|| align=right|2,433|| align=right|0,140|| align=right|5,67|| align=right|3,794||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125222)||2001 UW156|| align=right|16,1|| align=right|2,543|| align=right|0,241|| align=right|5,08|| align=right|4,054||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125223)||2001 UR157|| align=right|16,3|| align=right|2,346|| align=right|0,061|| align=right|3,17|| align=right|3,593||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125224)||2001 UC158|| align=right|16,0|| align=right|2,531|| align=right|0,117|| align=right|5,25|| align=right|4,026||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125225)||2001 UG158|| align=right|16,1|| align=right|2,595|| align=right|0,152|| align=right|1,57|| align=right|4,178||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125226)||2001 UN158|| align=right|16,7|| align=right|2,447|| align=right|0,176|| align=right|2,48|| align=right|3,826||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125227)||2001 UX158|| align=right|15,8|| align=right|2,405|| align=right|0,133|| align=right|3,51|| align=right|3,729||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125228)||2001 UD159|| align=right|16,5|| align=right|2,569|| align=right|0,042|| align=right|2,97|| align=right|4,116||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125229)||2001 UU159|| align=right|16,2|| align=right|2,275|| align=right|0,094|| align=right|4,96|| align=right|3,431||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125230)||2001 UC160|| align=right|15,8|| align=right|2,306|| align=right|0,125|| align=right|3,38|| align=right|3,502||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125231)||2001 UE161|| align=right|16,1|| align=right|2,394|| align=right|0,059|| align=right|7,48|| align=right|3,703||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125232)||2001 UM161|| align=right|16,0|| align=right|2,240|| align=right|0,030|| align=right|3,94|| align=right|3,353||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125233)||2001 UP161|| align=right|16,4|| align=right|2,352|| align=right|0,057|| align=right|8,00|| align=right|3,607||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125234)||2001 UT162|| align=right|16,2|| align=right|2,400|| align=right|0,121|| align=right|4,41|| align=right|3,717||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125235)||2001 UE163|| align=right|15,9|| align=right|2,446|| align=right|0,124|| align=right|8,41|| align=right|3,825||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125236)||2001 UH163|| align=right|16,8|| align=right|2,271|| align=right|0,111|| align=right|6,45|| align=right|3,421||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125237)||2001 UN164|| align=right|16,5|| align=right|2,444|| align=right|0,088|| align=right|7,26|| align=right|3,820||MBA||19. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(125238)||2001 UF170|| align=right|16,5|| align=right|2,227|| align=right|0,087|| align=right|3,35|| align=right|3,323||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125239)||2001 UY170|| align=right|15,7|| align=right|2,341|| align=right|0,152|| align=right|5,02|| align=right|3,582||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125240)||2001 UU171|| align=right|16,1|| align=right|2,190|| align=right|0,065|| align=right|3,67|| align=right|3,241||MBA||24. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(125241)||2001 UV173|| align=right|16,5|| align=right|2,330|| align=right|0,075|| align=right|4,23|| align=right|3,555||MBA||18. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125242)||2001 UC174|| align=right|15,9|| align=right|2,444|| align=right|0,108|| align=right|6,55|| align=right|3,821||MBA||18. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125243)||2001 UM174|| align=right|16,1|| align=right|2,422|| align=right|0,071|| align=right|2,67|| align=right|3,769||MBA||18. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125244)||2001 UY174|| align=right|15,8|| align=right|2,560|| align=right|0,130|| align=right|4,89|| align=right|4,096||MBA||19. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125245)||2001 UB175|| align=right|15,1|| align=right|2,574|| align=right|0,119|| align=right|14,24|| align=right|4,130||MBA||23. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(125246)||2001 UN175|| align=right|15,8|| align=right|2,446|| align=right|0,055|| align=right|6,78|| align=right|3,825||MBA||24. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125247)||2001 UC176|| align=right|16,4|| align=right|2,402|| align=right|0,163|| align=right|5,00|| align=right|3,722||MBA||25. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(125248)||2001 UO179|| align=right|17,3|| align=right|2,186|| align=right|0,178|| align=right|2,17|| align=right|3,232||MBA||26. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(125249)||2001 UO196|| align=right|16,9|| align=right|2,219|| align=right|0,065|| align=right|5,12|| align=right|3,305||MBA||18. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(125250)||2001 UB204|| align=right|16,2|| align=right|2,189|| align=right|0,050|| align=right|7,79|| align=right|3,239||MBA||19. října 2001||Palomar||NEAT
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek